Бији може да се односи на:

 Бији (Алије), насељено место у Француској, у департману Алије
 Бији (Долина Оазе), насељено место у Француској, у департману Долина Оазе
 Бији (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Бији (Лоар и Шер), насељено место у Француској, у департману Лоар и Шер

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Бији"